Die Gruppe D der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019 umfasste Australien, Georgien, Fidschi, Uruguay und Wales. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 21. September und dem 13. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten sind Japanische Standardzeit (UTC+9).

Australien – Fidschi

Wales – Georgien

Fidschi – Uruguay

Georgien – Uruguay

Australien – Wales

Georgien – Fidschi

Australien – Uruguay

Wales – Fidschi

Australien – Georgien

Wales – Uruguay

Weblinks 
 Offizielle Website zur WM 2019 (englisch)

D